Петрі (, похідне від латинського імені ) — прізвище, ім'я або топонім.

Прізвище 

 Гезер Петрі (; 1978) — американська ватерполістка, олімпійська чемпіонка (2012) та медалістка (2000, 2004, 2008).
 Джефф Петрі (; 1987) — американський хокеїст, захисник.
 Дональд Петрі (; 1954) — американський кіноактор та кінорежисер.
 Еґон Петрі (; 1881—1962) — нідерландський піаніст та педагог.
 Еліо Петрі (; справжнє ім'я Еракліо Петрі; 1929—1982) — італійський кінорежисер.
 Карл Адам Петрі (; 1926—2010) — німецький математик та дослідник в галузі інформатики, винахідник мереж Петрі.
 Ламберто Петрі (; 1910—1964) — італійський футболіст, захисник.
 Олаус Петрі (, ; 1493—1552) — діяч шведської Реформації і письменник.
 Роберт Метвен Петрі (; 1906—1966) — канадський астроном.
 Франциска Петрі (;  1973) — німецька акторка.
 Фрауке Петрі (; уроджена ; 1975) — німецький хімік, підприємець та політик.
 Юліус Ріхард Петрі (; 1852—1921) — німецький бактеріолог, винахідник чашки Петрі.

Ім'я 

 Петрі Варіс (; 1969) — фінський хокеїст, лівий нападник.
 Петрі Веханен (; 1977) — фінський хокеїст, воротар.
 Петрі Контіола (; 1984) — фінський хокеїст, центральний нападник.
 Петрі Скріко (; 1962) — фінський хокеїст, лівий/правий нападник

Топонім 
 Петрі () — містечко в окрузі Креншо, штат Алабама, США.

Див. також 
 Ай-Петрі
 Мережа Петрі
 Чашка Петрі